Il existe plusieurs « quartiers de la Gare », quartiers nommés sauf exception en référence à une gare ferroviaire :

France 
 Le Quartier de la Gare à Dijon.
 Le Quartier de la gare à Limoges
 Le Quartier Gare Nord et le Quartier Gare Sud au Mans tiennent leur nom d’une même gare du Mans. 
 Le quartier de la Gare à Paris (),  des 80 quartiers administratifs de Paris, quartier qui tient son nom d’une gare d’eau aménagée en bordure de la Seine ; 
 Le Quartier de la Gare à Perpignan
 Le quartier de la Gare à Strasbourg, quartier qui tient son nom de la grande gare de Strasbourg.
 Le Quartier de la gare à Vannes

Belgique 
 Le quartier de la Gare (en néerlandais Centraal Station) à Anvers est un quartier du district d'Anvers.

Autres 
 Quartier de la Gare est une chanson du groupe Été 67

Voir aussi 
 Quartier (ville)
 Gare ferroviaire